Burgstadt, oude Duitse naam van Kórnik
 Bürgstadt, plaats in Duitsland